Тропосфе́рная радиореле́йная ли́ния свя́зи «Се́вер» (ТРРЛ «Север», второе название «Горизонт») — бывшая советская система магистральной радиорелейной тропосферной радиосвязи, созданная для обеспечения связью отдалённых регионов страны. Система построена в период с 1966 по 1970 годы и в настоящее время заменена спутниковой связью. Последние станции системы были закрыты в 2003 году, общая протяжённость линий составляла 13 200 километров, они охватывали около 60% территории СССР. Система состояла из семи линий, имела два узла, в подчинении у которых находились центры и станции. Радиосвязь обеспечивали 46 тропосферных радиорелейных станций (ТРРС) «Горизонт-М», расположенных большей частью вдоль побережья Северного Ледовитого и Тихого океанов и крупнейших сибирских рек Енисея и Лены.

В начале эксплуатации системы была предпринята попытка организовать обслуживание линий гражданскими связистами. Но из-за очень тяжёлых социально-бытовых условий в местах дислокации станций и, как следствие, невозможности набора гражданских специалистов на большую часть станций, правительство было вынуждено привлекать военнослужащих.

Узлы 
 Западный узел «Патриот-2» (до 1977 года — «Вираж»):
 Располагался в Воркуте со дня образования в 1967 году до 2001 года. В 2001 году в связи с закрытием станций линий 60 и 3500 был переведён в Норильск. В подчинении Западного узла были 20 станций: все станции ТРРЛ-3500, ТРРЛ-60 и ТРРЛ-101 и 6 станций ТРРЛ-103 («Днепр» и все западнее), 2 центра — Воркутинский и Норильский и отдел эксплуатации ТРРЛ-3500. Обслуживался войсковой частью 96453.
 Координаты (до 2001 года): 
 Восточный узел «Дракон-2»:
 Располагался в Магадане (изначально размещался в доме на 4-м километре Колымской трассы). В подчинении Восточного узла были 26 станций: все станции ТРРЛ-102, ТРРЛ-104А и ТРРЛ-104 и 13 станций ТРРЛ-103 («Графит» и все восточнее) и три центра — Тиксинский, Анадырский и Магаданский. Обслуживался войсковой частью 96454.
 Координаты:

Центры

Западный узел 
 Воркутинский центр «Патриот-1»:
 В подчинении центра находились 8 станций: 1/60, 2/60, З/60, 4/60 (1/103), 5/60, 6/60, 2/103 и 3/103. Обслуживался войсковой частью 34075.

 Норильский центр «Луч-1» (до 1977 года — «Нева»):
 В подчинении центра находились 9 станций: 4/103 (15/101), 5/103, 6/103, 7/103, 8/101, 10/101, 12/101, 13/101 и 14/101. Обслуживался войсковой частью 74235.

 Отдел эксплуатации ТРРЛ-3500 «Канва-1» (до 1977 года — «Обь»):
 Располагался в городе Оленегорске Мурманской области. В подчинении центра находились все 3 станции ТРРЛ-3500. Обслуживался военной частью № 96453. Был расформирован в 1989 году.
 Координаты:

Восточный узел 
 Тиксинский центр «Амур-1»:
 В подчинении центра находилось 8 станций: 9/103, 10/103 (15/102), 11/103, 13/103, 1/102, 2/102, 3/102 и 4/102. Обслуживался военной частью № 74355.

 Анадырский центр «Юкон-1»:
 В подчинении центра находилось 9 станций: «Янтарь», «Хрусталь», «Гранат», «Редуктор», «Агат», «Казань», «Орёл», «Горький», «Юкон». Обслуживался военной частью № 51470.

 Магаданский центр «Дракон-1»:
 Обслуживался военной частью № 74180.

Станции 
Станции рассортированы по линиям.

ТРРЛ-60 Серов — Воркута 
 1/60 «Енисей»:
 Располагалась в городе Серове Свердловской области, обслуживалась военной частью № 93492.
 Координаты: 
 2/60 «Периметр» («Дон»):
 Располагалась близ посёлка Зеленоборска Ханты-Мансийского автономного округа, обслуживалась военной частью № 93357.
 Координаты: 
 3/60 «Сокол»:
 Располагалась в посёлке Берёзово Ханты-Мансийского автономного округа, обслуживалась военной частью № 74354.
 Координаты: 
 4/60 (1/103) «Чайка»:
 Узловая станция. Обслуживала также линию Воркута — Анадырь. Располагалась в 14 километрах к востоку от города Салехарда Ямало-Ненецкого  автономного округа, обслуживалась войсковой частью 74232.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 106 метров.
 5/60 «Патриот» («Ястреб»):
 Располагалась в 3 километрах к западу от посёлка Мульда Республики Коми, обслуживалась военной частью № 74181.
 Координаты: 
 6/60 «Полоска» («Орёл»):
 Располагалась в 12 километрах к западу от посёлка Амдерма Ненецкого автономного округа, обслуживалась военной частью № 93362.
 Координаты:

ТРРЛ-101 Красноярск — Норильск 
 8/101 «Лена»:
 Располагалась в 5 километрах к северо-западу от города Енисейска Красноярского края, обслуживалась войсковой частью 74236.
 Координаты: 
 10/101 «Таёжник» («Волга»):
 Располагалась на левом берегу Енисея в 7 километрах к югу от села Сумароково Красноярского края, обслуживалась военной частью № 93493.
 Координаты: 
 12/101 «Ёмкость»:
 Располагалась на правом берегу Енисея у посёлка Черноостровск Красноярского края, обслуживалась военной частью № 93360.
 Координаты: 
 13/101 «Частота»:
 Располагалась на правом берегу реки Нижняя Тунгуска у села Туруханск Красноярского края, обслуживалась военной частью № 74352.
 Координаты: 
 14/101 «Импульс»:
 Располагалась у города Игарка Красноярского края, обслуживалась военной частью № 74233.
 Координаты: 
 15/101 (4/103) «Луч»:
 Узловая станция. Также обслуживала линию Воркута — Анадырь. Располагалась в километре от железнодорожной станции Вологочан, в 10 километрах к западу от посёлка Алыкель Красноярского края (Таймырский полуостров), обслуживалась военной частью № 74182.
 Координаты:

ТРРЛ-102 Якутск — Тикси 
 1/102 (5/104А) «Вена»:
 На этой станции соединялись линии Магадан — Якутск и Якутск — Тикси. Располагалась в 14 километрах к северо-западу от посёлка Жатай (Якутия), обслуживалась военной частью № 74184.
 Координаты: 
 2/102 «Дон»:
 Располагалась в 4 километрах к востоку от посёлка Сангар (Якутия), обслуживалась военной частью № 93495.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 241 метр.
 3/102 «Волга»:
 Располагалась в 9 километрах к юго-западу от посёлка Жиганск (Якутия), обслуживалась военной частью № 93358.
 Координаты: 
 4/102 «Урал» («Енисей»):
 Располагалась в 13 километрах к северу от села Джарджан (Якутия), обслуживалась военной частью № 74353.
 Координаты: 
 5/102 (10/103) «Амур»:
 Узловая станция. Также обслуживала линию Воркута — Анадырь. Располагалась на сопке в 3-х километрах к западу от посёлка Тикси (Якутия), обслуживалась военной частью № 74183 (74231).
 Координаты: , высота над уровнем моря — 330 метров.

ТРРЛ-103 Воркута — Анадырь 
 1/103 (4/60) «Чайка» (смотри выше)
 2/103 «Кама»:
 Располагалась в 8 километрах к северо-западу от села Мыс Каменный Ямало-Ненецкого автономного округа, обслуживалась военной частью № 51471.
 Координаты: 
 3/103 «Ока»:
 Располагалась в 5 километрах от посёлка Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа, обслуживалась военной частью № 62827.
 Координаты: 
 4/103 (15/101) «Луч» (смотри выше)
 5/103 «Двина»:
 Располагалась на берегу реки Бархатовки (приток Хеты) в 6 километрах к востоку от села Волочанка Красноярского края (Таймырский полуостров), обслуживалась военной частью № 44676.
 Координаты: 
 6/103 «Яуза»:
 Располагалась в 6,5 километра к юго-востоку от села Хатанга Красноярского края (Таймырский полуостров), обслуживалась военной частью № 51469.
 Координаты: 
 7/103 «Днепр»:
 Самая северная станция системы. Располагалась на Таймырском полуострове близ заброшенного посёлка Кожевникова, обслуживалась военной частью № 62826.
 Координаты: 
 9/103 «Графит»:
 Располагалась в 10 километрах к северу от села Таймылыр (Якутия), обслуживалась военной частью № 44678.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 192 метра.
 10/103 (5/102) «Амур» (смотри выше)
 11/103 «Кварц»:
 Располагалась на мысе Святой Нос на берегу моря Лаптевых в Якутии, обслуживалась военной частью № 48242.
 Координаты: 
 13/103 «Малахит»:
 Располагалась в 42 километрах от посёлка Чокурдах (Якутия) ниже по течению реки Индигирки в 11 километрах от её берега, обслуживалась военной частью № 49958.
 Координаты: 
 14/103 «Алмаз»:
 Располагалась между посёлками Чокурдах и Белая Гора в 6 километрах к юго-востоку от заброшенного посёлка Ожогино у берега реки Шангина (приток Индигирки), обслуживалась военной частью № 49755.
 Координаты: 
 15/103 «Янтарь»:
 Располагалась на правом берегу реки Колымы в 2 километрах к северу от села Лобуя (Якутия), обслуживалась военной частью № 45865.
 Координаты: 
 16/103 «Хрусталь»:
 Располагалась на острове Каменка в дельте Колымы в 7 километрах к северо-западу от села Михалкино (Якутия), обслуживалась военной частью № 46140.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 100 метров.
 17/103 «Гранат»:
 Располагалась в 22 километрах к северу от посёлка Красноармейский Чукотского автономного округа, обслуживалась военной частью № 59241.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 910 метров.
 18/103 «Редуктор» («Рубин»):
 Располагалась в 6 километрах к западу от посёлка Мыс Шмидта Чукотского автономного округа, обслуживалась военной частью № 59240.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 160 метров.
 19/103 «Агат»:
 Располагалась в 21 километре к западу от села Ванкарем Чукотского автономного округа, обслуживалась военной частью № 62828.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 223 метра.
 20/103 «Казань»:
 Располагалась в 2 километрах к северо-западу от села Уэлькаль Чукотского автономного округа, обслуживалась военной частью № 74231. Изначально относилась к линии Магадан — Анадырь и имела номер 9/104, но позже была приписана к линии Воркута — Анадырь.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 6 метров.
 21/103 (8/104) «Юкон»
 Узловая станция. Также обслуживала линию Магадан — Анадырь. Располагалась в 4-х километрах к западу от города Анадырь (Чукотский автономный округ) на сопке Святого Михаила, обслуживалась военной частью № 74239.
 Координаты:

ТРРЛ-104А Магадан — Якутск 
 1/104А (1/104) «Дракон»:
 На этой станции сходились линии Магадан — Якутск и Магадан — Анадырь. Располагалась вблизи города Магадана, обслуживалась военной частью № 74237. 
 Координаты: 
 2/104А «Мальта»:
 Располагалась в 9 километрах к северо-востоку от города Охотска Хабаровского края, обслуживалась военной частью № 93359.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 520 метров.
 3/104А «Милан»:
 С 1974 года располагалась на западе от урочища Юдома-Крестовская: техническая зона — на сопке Малый Маракан (высота над уровнем моря — 1754 метра), жилая зона — у подножия сопки (высота над уровнем моря — 460 метров). До 1974 года станция находилась на 68 километров западнее, — в нескольких километрах к северо-западу от посёлка Ыныкчанский. Обслуживалась военной частью № 93494.
 Координаты:  (до 1974 года — ).
 4/104А «Каир»:
 Располагалась на правом берегу реки Мая близ её впадения в Алдан в 8 километрах к юго-востоку от посёлка Усть-Мая (Якутия), обслуживалась военной частью № 74234.
 Координаты: 
 5/104А (1/102) «Вена» (смотри выше)

ТРРЛ-104 Магадан — Анадырь 
 1/104 (1/104А) «Дракон» (смотри выше)
 2/104 «Тула»:
 Располагалась на горе Иретской в 27 километрах к юго-западу от посёлка Тахтоямск Магаданской области, обслуживалась военной частью № 93496.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 440 метров.
 4/104 «Баку»:
 Располагалась на сопке Вархалам между посёлком Эвенск и селом Гижига Магаданской области на восточном берегу реки Вархалам, обслуживалась военной частью № 93491.
 Координаты: , высота над уровнем моря — около 300 метров.
 5/104 «Рига»:
 Располагалась в 2 километрах к югу от посёлка Каменское Камчатского края, обслуживалась военной частью № 93361.
 Координаты: 
 6/104 «Киев»:
 Располагалась на берегу реки Чёрной при её впадении в Пенжину на горе Шаман в 31-м километре к юго-востоку от села Аянка и в 43 километрах к северу от села Слаутное Камчатского края, обслуживалась воинской частью № 93365.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 357 метров.

 7/104 «Горький»:
 Располагалась в 15 километрах южнее места впадения реки Майн в реку Анадырь севернее горы Эльдыныр на расстоянии 32 километров от посёлка Отрожный Чукотского автономного округа (на картах место расположения станции обозначалось как посёлок Рассвет), обслуживалась воинской частью № 74351.
 Координаты: 
 8/104 (21/103) «Юкон» (смотри выше)
 11/104 «Орёл»:
 Оконечная станция и самая восточная в системе. Располагалась у села Сиреники Чукотского автономного округа, обслуживалась военной частью № 74179.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 324 метра.

ТРРЛ-3500 Архангельск — Оленегорск 
 1/3500 «Стрела»:
 Располагалась в 4 километрах к востоку от посёлка Уемский Архангельской области, обслуживалась военной частью № 44621.
 Координаты: 
 2/3500 «Искра»:
 Располагалась в 4 километрах к северо-востоку от населённого пункта Корабельное Мурманской области, обслуживалась военной частью № 34146.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 129 метров.
 3/3500 «Канва»:
 Располагалась в 7 километрах к югу-востоку от посёлка Протоки Мурманской области, обслуживалась военной частью № 41573.
 Координаты: , высота над уровнем моря — 489 метров.

Тренировочный центр 
Позывной — «Гамбит». Располагался в городе Актюбинске, обслуживался военной частью № 44085.
Координаты:

Литература 
 «566 километр» В. Ковтуненко
 «111 градусов» П. Антипов

Ссылки 
 trrlsever.org — сайт от ТРРЛ «Север»
  — Проза.ру 566 километр В.Ковтуненко
  — Проза.ру 111градусов П.Антипов

Радиосвязь
Радиорелейная связь
Связь в России
Связь в СССР